Sleepover est le terme anglais pour désigner une soirée pyjama.

Cinéma et télévision
 Sleepover est un film américain réalisé par John F. Sullivan en 1995.
 Sleepover est le titre original du film américain Pyjama Party, réalisé par Joe Nussbaum en 2004.

Littérature
 Sleepovers est le titre original du roman Soirée pyjama, écrit par Jacqueline Wilson et publié en 2001.